Леонид Павлович Карасёв (18 августа 1904, Звенигород, Московская губерния, Российская империя — 19 июля 1968, Ленинград, СССР) — советский актёр, драматург, режиссёр и сценарист, Член Союза писателей СССР (1939—68).

Биография 
Родился 18 августа 1904 года в Звенигороде. Вскоре после рождения переехал в Петроград, где в 1931 году поступил в ЛИФЛИ, который он окончил в 1933 году. Начиная с 1922 года началась также и его театральная деятельность — в театрах Петрограда (Ленинграда), Тифлиса и Феодосии он играл в спектаклях и ставил спектакли в качестве режиссёра, спустя 10 лет он начал и литературную деятельность, также написал ряд сценариев для кинематографа, из которых экранизирован был — Улица полна неожиданностей, который впоследствии стал культовым советским фильмом.

По годам:
В 1921 году учился в 1-й Художественной студии в Москве. 

В 1922-1924 гг. – актер Большого драматического театра в Петрограде. 

В 1924-1925 гг. – режиссер Феодосийского драматического театра.

В 1925 году поставил несколько спектаклей в Красном театре в Тбилиси. 

В 1925-1930 гг. – режиссер, затем художественный руководитель Ленинградского деревенского театра, в 1930-1932 – режиссер Ленинградского этнографического театра.

Учился в Ленинградском институте истории, философии и лингвистики (1931-1933). 

Член Союза писателей (с 1939).

Был председателем секции драматургов в Ленинградском отделении. 
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. находился в блокированном Ленинграде, был директором Дома писателей имени В.В. Маяковского (1942-1943), бойцом МПВО. 

В 1950 году был арестован, находился в заключении почти четыре года, в ноябре 1953 года оправдан выездной сессией Верховного суда СССР.
Писал пьесы с 1931 года. 

Автор около двадцати драматических произведений, большая часть из которых ставилась в театрах страны. Первое опубликованное произведение отдельным изданием – драма «Огни маяка» (1938). 

В 1949 году вышел сборник его одноактных пьес. 
По его сценарию снят известный фильм «Улица полна неожиданностей» (1957).

Умер 19 июля 1968 года. 
Похоронен на Северном кладбище(Санкт-Петербург)

Ссылки 
 Краткая биография .
 Подробная биография.

Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Актёры СССР
Драматурги СССР
Режиссёры СССР
Сценаристы СССР
Выпускники ЛИФЛИ
Члены Союза писателей СССР